Наковань (Оребич) — населений пункт у Хорватії, в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Оребич.

 Шперак (застаріле — наковань) — маленьке ковадло, яке може являти собою як окреме невеличке ковадло на власному стоянці, так й ковадло, яке закріплюється у квадратному отворі великого ковадла.

Примітки